Those Good Old Days – cortometraggio del 1913 diretto da Mack Sennett
Those Good Old Days – cortometraggio del 1923 prodotto dalla Better Day Pictures Inc.
Those Good Old Days – cortometraggio del 1941 diretto da Jean Negulesco
Those Good Old Days – cortometraggio del 1949 diretto da Dave O'Brien (come David Barclay)